Il doppio  dell'Aircel Chennai Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Marcel Granollers e Santiago Ventura erano i campioni uscenti ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes hanno battuto in finale Robin Haase e David Martin 6–2, 6–7(3), [10–7]

Teste di serie 

  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

  Dustin Brown /  Rogier Wassen (primo turno)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2011
ATP World Tour 2011